Тазлар () — посёлок(község) в медье Бач-Кишкун в Венгрии.

История 
Название «Тазлар» для этих мест упоминается ещё в документе 1424 года. В XVIII веке эти земли были во владении различных помещиков. Самостоятельная деревня Тазлар была создана в 1872 году.

На 1 января 2015 года в посёлке проживало 1773 человека.

Здесь (с 1976 года) проводил полевые исследования британский социальный антрополог Крис Ханн. В связи с чем отмечается: "Довольно бедный регион досоциалистической эпохи, Тазлар процветал в течение последних десятилетий социализма, прежде чем испытать экономический и демографический спад после 1990 года". (Подробнее см., напр., .)

Население

Примечания